Majgreven kan syfta på:

Majgreven (opera) – en opera av Benjamin Britten
Majgreven (tidskrift) – en lundensisk student- och kulturtidskrift

Se även
Majgreve